Poljanec je lahko: 

 Poljanec, priimek več znanih ljudi
 Poljanec, naselje na Hrvaškem